Vicinia ist das lateinische Wort für „Nachbarschaft“ und steht für:

 Nachbarschaft (Graubünden), Dorfgenossenschaft als Unterabteilung der Gerichtsgemeinde im Freistaat der Drei Bünde
 Nachbarschaft (Norditalien), Dorfgenossenschaft in der mittelalterlichen Dorfgenossenschaft in Norditalien
 Opole (Bezirk), Zusammenschluss mehrerer Familiengenossenschaften im mittelalterlichen Polen